Esistono più comuni francesi con questo nome

Mouzens – Dordogna
Mouzens – Tarn